Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1979./80., kojeg su činile republičke lige

Hrvatska 

Od sezone 1979/80. startala je jedinstvena Hrvatska liga (također i pod nazivima i pod nazivima Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga), formirana od po osam prvoplasiranih klubova iz dotadašnjih dviju liga: Hrvatske republičke lige - Sjever i Hrvatske republičke lige - Jug.

 Izvori:  
 80 godina NK Segesta (1906-1986)  
 Narona / Neretva

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Rudar Ljubija 1929-1992  
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1979-80
 3